Мясокомбинат:
 Мясокомбинат — предприятие, занимающееся в промышленных масштабах убоем скота, кроликов и птицы, переработкой мяса на разнообразные пищевые продукты.
 Мясокомбинат — пруд в черте города Красноярска.
 «Мясокомбинат» — советский футбольный клуб из Москвы.
  — белорусский футбольный клуб из Витебска.